Il doppio del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Travis Parrott e Filip Polášek che hanno battuto in finale Jean-Julien Rojer e Marcio Torres 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Brian Dabul /  Horacio Zeballos (semifinali)
 Travis Parrott /  Filip Polášek (Campioni)

 Łukasz Kubot /  Horia Tecău (primo turno)
 Jamie Delgado /  Dick Norman (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 2008